Parviainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aki Parviainen (né en 1974), athlète finlandais en lancer du javelot
 (né en 1985), actrice finlandaise
Hannu-Pekka Parviainen (né en 1981), cascadeurs finlandaise
Heidi Parviainen (née en 1979), soprano lyrique finlandaise
Janne Parviainen (né en 1973), batteur heavy metal finlandais
Jouko Parviainen (né en 1958), coureur finlandais en combiné nordique
Kaisa Parviainen (1941-2002), athlète finlandaise en lancer du javelot
Kalle Parviainen (né en 1982), joueur finlandais de football

Toponyme

, montagne sur la terre d'Enderby

Voir aussi
Maison Parviainen, bâtiment de Jyväskylä en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois